Ruel ist der Name von:

 Daniel Keita-Ruel (* 1989), deutsch-französischer Fußballspieler
 Jean Ruel (1474–1537), französischer Arzt und Botaniker
 Johann Baptist Ruel (1634–1685), auch Johann Baptist de Rüll, flämischer Porträtmaler und Gestalter von Altarretabeln
 Paul Durand-Ruel (1831–1922), französischer Galerist und Kunsthändler
 Ruel (Sänger) (* 2002), australischer Sänger und Songwriter
 Ruel (River Ruel), ein Fluss auf der Halbinsel Cowal (Schottland)

Siehe auch:
 Ruehl